Маканский язык, или макао (самоназвание патуа; Macaense, Macao Creole Portuguese, Makista, Patuá) — креольский язык, который получается главным образом из кантонского, малайского, португальского, сингальского языков. На нём говорит маканское сообщество Макао. Сейчас на маканском разговаривают лишь несколько семей в Макао и маканская диаспора.

Язык также называется Papia Cristam di Macau («христианский говор Макао») и был прозван поэтами как Dóci Língu di Macau («сладкий язык макао») и Doci Papiaçam («сладкий говор»). В португальском языке он называется Macaense, Macaista Chapado («чистый маканский») или Patuá (от ).

В изданной 20 февраля 2009 года новой редакции атласа ЮНЕСКО языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, язык макан отнесен к языкам, «находящимся в критической опасности». Атлас оценивает число говорящих на маканском в 50 человек в 2000 году. Это связано с процессом «декреолизации» — переходу к стандартному португальскому языку, начавшемуся ещё тогда, когда Макао находился под управлением Португалии.

Ссылки 

 Маканский язык на Ethnologue.

Языки Гонконга
Языки Макао
Креольские языки
Контактные языки на португальской основе